Góry Białe – pasmo górskie na Alasce
 Góry Białe – pasmo górskie w Arizonie
 Góry Białe – pasmo górskie w Kalifornii
 Góry Białe – pasmo górskie w New Hampshire
 Góry Białe (gr. Lefka Ori) – pasmo górskie na Krecie
 Ered Nimrais – pasmo górskie w mitycznym Śródziemiu